Hammen steht für:

 Hammen, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Hammen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wolfgang Hammen (1925–2011), deutscher Mediziner und Generalstabsarzt
 Horst Hammen (* 1955), deutscher Jurist und Hochschullehrer